

Населені пункти та їхні частини

 Ґняздово — село в гміні Старий Люботинь Островського повіту Мазовецького воєводства
 Ґняздово — село в гміні Осташево Новодворського повіту Поморського воєводства
 Ґняздово — село в гміні Бесекеж Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґняздово — частина села Калиська в гміні Лохув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Ґняздово — осада в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки